WGF steht für:

 Wassergefährdende Flüssigkeiten, siehe Wassergefährdende Stoffe
 Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung, deutsches Immobilienunternehmen
 Windows Graphics Foundation, ursprünglicher Name von DirectX 10 für das Windows-Betriebssystem Vista
 Wissenschaftliche Gesellschaft für Flugtechnik, heute Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt
 Bahnhof Glöwen (DS100-Code)
 Wort-Gottes-Feier, liturgische Feier in der röm.-kath. Kirche

Abkürzung